Le psaume 17 peut désigner : 
 le psaume 17 (16) : psaume 17 selon la numérotation hébraïque, psaume 16 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 18 (17) : psaume 18 selon la numérotation hébraïque, psaume 17 selon la numérotation grecque.